Андреа Главачкова і Луціє Градецька були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Івета Бенешова і Барбора Стрицова.

Альона і Катерина Бондаренко виграли титул, перемігши у фіналі пару Бенешова і Стрицова з рахунком 6-1, 6-2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Draw 

ECM Prague Open, парний розряд
2009, парний розряд